Паоло Альбойно делла Скала (; 1344, Верона — 1375, Пескьера-дель-Гарда) — правитель Вероны из династии Скалигеров.

Биография 
Паоло Альбойно был сыном Мастино II делла Скала и Таддеы да Каррары. В 1351 году, после смерти Мастино II вместе со своими братьями Кангранде и Кансиньорьо он стал сеньором Вероны и Виченцы. Фактически властью обладал лишь Кангранде II который был убит Кансиньорьо 1359 году.  20 февраля 1365 года Паоло Альбойно делла Скала был обвинен в заговоре и заточен в крепость Пескьера-дель-Гарда. В 1375 году он был убит по приказу своего брата Кансиньорьо делла Скала.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 M. Carrara, Gli Scaligeri, Varese, Dell'Oglio, 1966.
 G. M. Varanini, Gli Scaligeri 1277-1387, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1988.
 A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il veneto nel medioevo: Dai Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, Verona, Banca Popolare di Verona, 1991.
 A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il Veneto nel medioevo: Le signorie trecentesche, Verona, Banca Popolare di Verona, 1995.

Ссылки 
 
 Генеалогия семьи Скалигер

Паоло Альбойно
Родившиеся в Вероне
Паоло Альбойно
Правители Европы XIV века